+++ est un groupe français de musique Pop - rock indé - trap - électro formé en 2018. Sa discographie comprend 2 EP et 5 singles.

Biographie 
Lors de sa création, le groupe est composé de trois membres : Mélanie Piat (chanteuse, guitariste, auteure), Andrew McDonald (guitariste, claviériste, machines rythmiques) et Maxime de Jésus (bassiste, chanteur, auteur). Originaire de la région parisienne d’où ils se connaissent depuis plusieurs années, le trio développe son projet musical à Grenoble. Il produit son premier EP intitulé "Pélican" en 2019. Il sort ensuite plusieurs singles dont en 2020 "Quitter la Ville" qui le révèle à un plus large public. Le groupe est sélectionné aux dispositifs "Retour de Scène / Cuvée Grenobloise" 2021, "Emergence" de la région Auvergne-Rhône-Alpes puis remporte le tremplin Coup de Pouce du festival Barbara. En 2022, il produit son second EP intitulé "Brûler pour Briller". Le groupe +++ est rejoint par Axel Allwright  à la batterie au printemps 2022. Il assure une dizaine de concerts par an en région grenobloise, lyonnaise, stéphanoise et parisienne.

Discographie

EP

Singles 
 2019 : Pop Sombre
 2019 : Les Ancolies
 2020 : La Bossa
 2020 : Quitter la Ville
 2021 : San Junipero

Notes et références 

Groupe français de rock